Ду́ббель:
 Дуббель — сокращенное наименование (по имени автора) двухтомной «Справочной книги по машиностроению», одного из наиболее известных технических справочников в СССР в 1930-е гг.
 Дуббель, или бельгийский дубль эль () — пиво, подвид стиля «бельгийский крепкий эль».